La FIBA Europe Cup de basket-ball 2004-2005 est la  édition de la quatrième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Équipes participantes

Conférence Nord

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Quarts de finale

Final four

Conférence Sud

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Quarts de finale

Final four

Conférence Ouest-Centrale

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Quarts de finale

Final four

Quarts de finale

Final four

Références 

2005
Basket-ball M4
Europe M4